Gueorgui Babakine (1914-1971), ingénieur soviétique actif dans le domaine spatial.
 Babakine (cratère lunaire)
 Babakine (cratère martien)
Patronyme russe